Этнический флаг (национальный флаг) — флаг, который символизирует определенную этническую группу. Этнические флаги часто вводятся этническому сообществу через соответствующие культурные или политические этнические движения. Они популярны среди диаспор, этнических меньшинств, а в некоторых полиэтнических странах и среди этнического большинства.

Этнические флаги делятся на несколько категорий.

Флаги народов, не имеющих однозначной национальной территории 
Таким уникальным статусом до недавнего времени обладали в первую очередь евреи и цыгане. После образования государства Израиль еврейский национальный флаг (принят на Всемирном сионистском конгрессе в начале XX века) стал его государственным флагом. Цыганский флаг был принят на конгрессе цыганского народа в Лондоне в 1970-х годах.

Флаги народов, имеющих территорию компактного проживания, но не имеющих своего государственного или автономного образования 
Это обычно флаги народов, либо утративших свою государственную независимость или автономный статус, либо никогда ранее независимости не имевших. Подразделяются на две категории. К первой, достаточно многочисленной, относятся национальные флаги, использование которых воспринимается как проявление сепаратизма властями государства, в состав которого входит территория проживания данного народа. Исторические примеры: моравский и другие славянские флаги на территории бывшей Австро-Венгрии, курдский флаг на территории Ирака до 2003 года и в современной Турции, флаг басков и флаг каталонцев в Испании при режиме Франко, уйгурский и тибетский флаг в КНР и др.

Ко второй категории можно отнести флаги народов, малочисленных по сравнению с титульной нацией государства, чьи национальные движения не воспринимаются как угроза государственному суверенитету. Это ливский флаг в Латвии, саамский флаг в Финляндии и Норвегии и др.

Флаги, не совпадающие с флагами государственных или автономных образований, где данная нация является титульной 
Такие флаги в свою очередь подразделяются на две категории. К первой, немногочисленной, относятся случаи, когда различие между государственным и национальным флагом введено с формальной целью выделения административных объектов, над которыми вывешивается государственный флаг, от прочих, над которыми может быть вывешен национальный. В частности, в Германии национальный триколор вправе использовать любой гражданин, однако правительственный флаг представляет собой тот же триколор с добавлением государственного герба. В английском языке такая разновидность национального флага называется «гражданский флаг» ().

Ко второй категории можно отнести национальные флаги, которые противопоставляются государственным по политическим мотивам. Наиболее «мягкий» пример, приближающийся к первой категории — введённый в 2006 году в преддверии референдума о независимости государственный флаг Черногории. Прежний государственный и исторический флаг, отличавшийся от флага Сербии только оттенком средней полосы, сохранил свой статус как «национальный» флаг Черногории, но фактически используется только сторонниками союза с Сербией.

Намного больше существует примеров, когда представители национальных движений заявляют о нелегитимности правящего режима того или иного государства или национальной автономии, и противопоставляют соответствующему государственному флагу или флагу автономии «истинно национальный» флаг. Примеры: флаги стран, бывших ранее республиками СССР, в советское время были запрещены и использовались сторонниками национальной независимости; во времена Веймарской республики немецкие националисты воспринимали государственный чёрно-красно-жёлтый триколор как «оккупационный флаг» и противопоставляли ему чёрно-бело-красный триколор. В настоящее время подобными примерами являются бело-красно-белый триколор в Белоруссии (а также в зарубежных белорусских национальных организациях), флаг бывшей Чеченской Республики Ичкерия, используемый зарубежными чеченскими организациями, и др.

Представители русского националистического движения в качестве русского национального флага часто используют чёрно-жёлто-белый «флаг гербовых цветов» Российской империи, утверждённых в 1858 году, отчасти противопоставляя его бело-сине-красному флагу России.

Использование государственных флагов за пределами данных государств в качестве национальных флагов 
Такая практика может быть как легальной, так и нелегальной — в зависимости от того, как другое государство, на территории которого используется национальный флаг, воспринимает данное национальное движение или диаспору. Примеры полулегальной практики: флаг Албании в Косово, флаг России в Эстонии и Латвии, флаг Сербии в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), флаг Армении в Нагорном Карабахе, флаги Греции и Турции в Республике Кипр и Турецкой Республике Северного Кипра соответственно.

Европа

Азия

Африка

Америка

Австралия и Океания

См. также 

 Государственный флаг
 Гражданский флаг
 Флаг вооружённых сил

Примечания

Ссылки 
 Флаги различных национальностей России  (vexillographia.ru)
 Флаги этнических групп Беларуси  (vexillographia.ru)
 Этнические знамёна мира: США, Ирландия, Испания, Бельгия, Франция, Корсика, Крым, Германия  (ros-color.ru)

 
Флаги
Флаги по алфавиту
Вексиллология